Toledano ist der Familienname folgender Personen:

 Avi Toledano (* 1948), israelischer Musiker
 Éric Toledano (* 1971), französischer Regisseur
 Hilda de Toledano * (1907–1995), Pseudonym der portugiesischen Autorin und Thron-Prätendentin Maria Pia von Sachsen-Coburg-Gotha und Braganza
 Ja’akov Mosche Toledano (1880–1960), israelischer Rabbiner und Politiker
 Juan Baltasar Toledano (1766–1830), spanischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Valladolid
 Mónica Saez Toledano (* 1976), spanische Biathletin und Skilangläuferin, siehe Mónica Saez 
 Vicente Lombardo Toledano (1894–1968), mexikanischer Politiker und Hochschullehrer
 Yuriorkis Gamboa Toledano (* 1981), kubanischer Boxer, siehe Yuriorkis Gamboa